

Sport
ATP Challenger Tour (fino al 2008 ATP Challenger Series) – serie di tornei di tennis maschili organizzata dalla ATP
Challenger – il team che in America's Cup sfida il rappresentante del Yacht Club detentore della coppa

Veicoli
Ingegneria aerospaziale
Space Shuttle Challenger – uno Space Shuttle della NASA

Automobilismo
Dodge Challenger – autovettura americana
Mitsubishi Pajero Sport – nome italiano del Mitsubishi Challenger

Militari
A30 Challenger – carro incrociatore della seconda guerra mondiale
Challenger 1 – carro armato da combattimento in dotazione all'esercito britannico dal 1983 al 1990
Challenger 2 – carro armato da combattimento in dotazione all'esercito britannico dal 1998

Civili
Bombardier Challenger – business jet usato per voli di medio-lungo raggio

Agricoli
Challenger – marchio creato da Caterpillar per la produzione di trattori cingolati

Altro
Professor Challenger – personaggio della narrativa fantastica di Arthur Conan Doyle
Challenger – gruppo musicale
Challenger – videogioco del 1987
Challenger – tv satellitare

Pagine correlate
The Challenger